Die Hitzewelle steht für:
* Ferdy: Die Hitzewelle, Episode 1x19 (1984/87) der tschechoslowakisch-britischen Zeichentrickserie Ferdy, siehe Ferdy #Staffel 1
 Die Hitzewelle – Keiner kann entkommen, deutscher Katastrophenfilm (2008)